Heers (België), een gemeente en dorp in de Belgische provincie Limburg
Heers (dialect), het dialect dat gesproken wordt in de Maastrichtse wijk Heer
Heers (Nederland), een gehucht in de gemeente Veldhoven in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

gewestelijke naam voor Zevenblad